Les F-302 sont des appareils de fiction dans les séries télévisées Stargate SG-1 et Stargate Atlantis.

Ce sont des chasseurs intercepteurs aérospatiaux Tau'ri. Ils sont inspirés des Planeurs de la mort Goa'ulds.

Il peut y avoir deux personnes maximum à leur bord. On trouve des F-302 sur la Terre, dans les vaisseaux de la Terre tel que le Prométhée, sur Atlantis, dans des sites de repli comme le site Alpha et dans les croiseurs spatiaux de classe DSC-304 comme le Dédale ou lOdyssey. Les F-302 sont les chasseurs qui ont défendu SG-1 lorsque ceux-ci se sont fait attaquer par la flotte d'Anubis à la fin de la saison 7. C'est le Lieutenant-Colonel Cameron Mitchell qui commandait l'escadrille.

Les cockpits des F-302 sont pressurisés, chauffés et disposent de sièges éjectables, munis de radios de signalisation de position. Les combinaisons de vol et les casques sont quant à eux tout à fait classiques, et ne permettent pas d'éjection en dehors d'une atmosphère à pression et à constitution proche de celle de la Terre.

À noter que les F-302 sont conçus pour le voyage en hyper-espace, donc contrairement aux chasseurs des autres espèces (goa'uld, wraiths), ceux-ci peuvent résister sans problèmes aux milieux subspatiaux tant qu'ils sont remorqués; ils sont également équipés d'un hyperpropulseur au Naquadriah plus compact que l'hyperpropulsion classique des Goa'ulds, mais en raison de l'instabilité du minerai, ce moteur est très peu utilisé et seulement sur de courtes distances (ex: pour franchir un bouclier). Les F-302 sont équipés de compensateurs inertiels qui permettent aux passagers de résister aux effets d'une accélération subite (autrement ils mourraient sous la pression). Des brouilleurs de radar ont aussi été installés sur les F-302, mais s'avèrent être inefficaces contre les détecteurs Goa'ulds et Oris. le F-302 possède des gouvernes de direction. Cependant, celles-ci paraissent tout à fait superflues et anachroniques, étant donné la génération de l'appareil : son dièdre négatif, sa flèche inversée et son centrage très en arrière du fait de ses énormes moteurs en font un appareil totalement instable, ce qui implique l'utilisation de commandes de vol électriques, voire numériques. Par conséquent, on pourrait se passer des deux gouvernes de direction.

En ce moment, il y a en service  à bord des vaisseaux (16 dans chacun des 304), au moins 5 sur le site Alpha de la galaxie de Pégase et plus d'une trentaine dans notre galaxie (5 sur le site Alpha, 5 sur le site Beta, 5 sur le site Gamma et 15 au moins sur la Terre). Au total, on compte plus d'une centaine de F-302 dans tout l'univers de fiction Stargate, ce qui représente uniquement ceux vus et déduits.

Notes et références 

Vaisseau de Stargate

en:List of Earth starships in Stargate#F-302